Zelený trikot je na Vueltě a Españe udílen lídrovi bodovací soutěže.

Vítězové bodovací soutěže na Vuelta a España 
 Zelený trikot – bodovací soutěž

Vícenásobní vítězové bodovací soutěže na Vuelta a España

Reference

Externí odkazy 

Vuelta a España
Cyklistická terminologie
Ocenění v cyklistice